Dave Ratajczak – musicista statunitense
 Jacek Ratajczak – ex pallavolista e allenatore di pallavolo statunitense di origine polacca
 Marc Ratajczak – politico tedesco
 Michael Ratajczak – ex calciatore tedesco